Фторопла́ст-32Л [(--)---] — сополимер трифторхлорэтилена и фтористого винилидена. Крупнодисперсный порошок белого или слегка желтоватого цвета. Допускается наличие скомковавшихся частиц размером не более 10 мм.

Свойства 
Фторопласт-32Л стоек к концентрированным кислотам (азотной, соляной, олеуму, уксусной) и растворам щёлочей. Воздействие этих сред при комнатной температуре в течение месяца приводит к набуханию менее 1 %.

Фторопласт-32Л можно обрабатывать методами прессования, экструзии и литья под давлением. 

Покрытия на основе Ф-32Л имеют следующие эксплуатационные характеристики:

Марки 
Существуют две марки фторопласта-32Л — «Н» с низкой вязкостью и  «В» с высокой, которые обладают следующими свойствами:

Применение 

Высокая растворимость фторопласта-32Л в сложных эфирах, кетонах и фторзамещённых углеводородах позволяет использовать его для изготовления химически устойчивых лаков холодной и горячей сушки, имеющих различные области применения, эмалей, влагозащитных антиадгезионных электроизоляционных покрытий, а также концентрированных латексов для пропитки тканей, улучшающей их механическую прочность и устойчивость к воздействию влаги агрессивных сред.  Покрытия из них в 30 раз менее влагопроницаемы, чем покрытия из полиэтилена, в 40—60 — чем из эпоксидных лаков, в 80—120 — чем из плёнок масляных лаков. Эти покрытия прозрачны, служат хорошими изоляторами, а также защищают от коррозии, диэлектрическими и легко очищаются от радиоактивных загрязнений.

Лаковые покрытия применяются при защите ёмкостей, труб, вентилей и датчиков при их эксплуатации в агрессивных средах при температуре до +60—70 °С. Прозрачность материала в инфракрасной области спектра даёт возможность использовать покрытия в оптической промышленности.

Фторопласт применяется для формирования тепло- и химически стойких влагонепроницаемых плёночных покрытий. При использовании марки «Н» покрытие получается более толстым, чем при использовании марки «В».

См. также 
 СКФ-32
 Фторопласты

Ссылки

Примечания 

Полимеры
Фторорганические соединения